Rui Andrade peut se référer à :

 Rui Andrade (1977-), joueur de football portugais ;
 Rui Andrade (1999-),  pilote automobile angolais.